Mirabello (Ferrara) — ex-comuna italiana da Emília-Romanha
 Mirabello Sannitico — comuna italiana do Molise
 Mirabello Monferrato — comuna italiana do Piemonte
 Baía de Mirabelo — baía de Creta

Desambiguações de topônimos